Fritzner ist der Familienname folgender Personen:
 Johan Fritzner (1812–1893), norwegischer Philologe
 Julius Fritzner (1828–1882), schwedischer Hotelier